Lancôme (Loir-et-Cher), comune della Francia.
Lancôme (azienda), casa francese produttrice di cosmetici